Адо́льф Шестако́в:
 Шестаков, Адольф Алексеевич (1928—1998) — советский актёр.
 Шестаков, Адольф Иванович (род. 1926) — российский художник.